Il doppio del torneo di tennis St. Louis WCT 1970, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Andrés Gimeno e John Newcombe che hanno battuto in finale Roy Emerson e Rod Laver 6–4, 6–0.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

St. Louis WCT 1970